Чемпионат мира по снукеру 2018 (, также известен как 2018 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2017/2018, который проходит с 21 апреля по 7 мая 2018 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).

Призовой фонд 
 Победитель: £425 000
 Финалист: £180 000
 Полуфиналист: £85 000
 Четвертьфиналист: £42 500
 1/16: £27 500
 1/32: £18 000
 1/48: £13 500
 1/80: £9 000
 Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
 Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
 Всего: £1 968 000

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).

Квалификационный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Секция 9

Секция 10

Секция 11

Секция 12

Секция 13

Секция 14

Секция 15

Секция 16

Сотенные серии

Основной турнир

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Home — World Snooker
 Betfred World Championship (2018) — snooker.org
 CueTracker — 2018 World Championship — Snooker Results & Statistics

Апрель 2018 года
Май 2018 года